Amerikai Egyesült Államok
 Lake City, település Arkansas államban
 Lake City, település Colorado államban
 Lake City, település Dél-Karolina államban
 Lake City, település Florida államban
 Lake City, település Michigan államban
 Lake City, település Minnesota államban